Die Saison 1992/93 der Fußball-Oberliga Nordost war die zweite Spielzeit der Oberliga Nordost als dritthöchster Spielklasse auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Wie bereits in der Premieren-Saison 1991/92 wurde sie in den drei Staffeln Nord, Mitte und Süd ausgetragen. Da drei Mannschaften aus dem Bereich des NOFV in die Oberliga abgestiegen waren, bestanden die Staffeln aus je 17 Mannschaften. Um die Teilnehmerzahl planmäßig auf je 16 Mannschaften zu reduzieren, waren in jeder Staffel drei Absteiger bei lediglich zwei Aufsteigern vorgesehen. Die jeweiligen Staffel-Meister spielten am Saisonende in der Relegationsrunde den Aufsteiger in die 2. Bundesliga aus, weshalb in der Folgesaison 1993/94 eine Staffel mit nur 15 Teilnehmern gebildet wurde. Den Aufstieg erreichte dabei Tennis Borussia Berlin als Meister der Nord-Staffel, nachdem dem eigentlichen Gewinner, dem 1. FC Union Berlin aus der Staffel Mitte, die Lizenz für die 2. Bundesliga versagt worden war.

Staffel Nord 
In der Nord-Staffel erreichte Tennis Borussia Berlin als ungeschlagener Meister die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga, während der BSV Stahl Brandenburg als Vorjahres-Absteiger aus der 2. Bundesliga lediglich den zweiten Platz belegte. Der FC Berlin, im Vorjahr noch Staffel-Meister, erreichte nur den vierten Rang der Abschlusstabelle. Mit Motor Eberswalde, Viktoria Frankfurt/Oder und dem Spandauer BC stiegen zwei brandenburgische und eine Berliner Mannschaft in die jeweiligen Verbandsligen ab.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Mitte 
In der Staffel Mitte erreichte Union Berlin zum zweiten Mal die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga, während der Hallesche FC als Vorjahres-Absteiger aus der 2. Bundesliga lediglich den zweiten Platz belegte. Neben der SV Thale 04 aus Sachsen-Anhalt stiegen mit dem NSC Marathon 02 und dem Oberliga-Neuling 1. FC Lübars 1962 zwei Berliner Mannschaften in die Verbandsliga ab.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Süd 
In der Staffel Süd erreichte der FC Sachsen Leipzig zwar sportlich die Meisterschaft, doch nahm an den  Relegationsspielen zur 2. Bundesliga der Bischofswerdaer FV teil, nachdem Leipzig die Lizenz für die zweithöchste Spielklasse verweigert worden war. Dabei hatte lediglich das bessere Torverhältnis gegenüber dem punktgleichen Zweitplatzierten aus Bischofswerda den Ausschlag für Leipzigs Staffelsieg gegeben. Rot-Weiß Erfurt als Vorjahres-Absteiger aus der 2. Bundesliga belegte lediglich den dritten Platz. Neben dem sächsischen Riesaer SV stiegen auch der SC 1903 Weimar und der Oberliga-Neuling Funkwerk Kölleda aus Thüringen in die jeweiligen Landesligen ab. Dabei war sowohl Riesa als auch Kölleda je ein Punkt abgezogen worden, was sich aber nicht auf die Abschlussplatzierungen auswirkte.

Abschlusstabelle 

|}

Relegation 
Zur Aufstiegsrunde zur 2. Fußball-Bundesliga qualifizierten sich Union Berlin, Tennis Borussia Berlin und der Bischofswerdaer FV. Die drei Mannschaften standen sich jeweils im Hin- und Rückspiel gegenüber und absolvierten somit je vier Partien zur Bestimmung des Aufsteigers. Obwohl Union Berlin die Relegation gewann, stieg dennoch der Zweitplatzierte Tennis Borussia auf, da Union die Lizenz für die 2. Bundesliga verweigert wurde.

|}

Literatur 
Volkmar Laube, Roland Uhl: Fußball im Nordosten – Tradition, Gegenwart, Zukunft. MDprint, Magdeburg 2005, ISBN 3-9808508-3-8, S. 225f

1992
Fußballsaison 1992/93